Неллер () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1960) — австралийский игрок в регбилиг, обладатель Кубка вызова в составе клуба «Галифакс» (1987).
  (род. 1973) — немецкий журналист, лауреат премии Теодора Вольффа Федеральной ассоциации издателей газет Германии за репортаж (2017).
 Неллер, Роберт (род. 1953) — комендандт Корпуса морской пехоты США (2015—2019).

См. также